Cinque navi della Royal Navy sono state battezzate Illustrious. Il loro motto è Vox Non Incerta.

 La prima Illustrious fu un vascello di terza classe da 74 cannoni, varata a Buckler's Hard nel 1789. Venne coinvolta in due combattimenti contro la marina francese. Il primo nel 1793 al largo della città francese di Tolone durante l'azione britannica per catturare la città. La seconda a Genova dove venne gravemente danneggiata ed ottenne un Battle Honour. Mentre veniva trainata in patria si arenò a causa di una violenta tempesta e venne data alle fiamme prima di essere abbandonata.
 La seconda Illustriuos venne varata a Rotherhithe nel 1803 e come la precedente fu una 74 cannoni. Combatté alla battaglia al largo di Basque Roads, nella quale vinse un Battle Honour e al largo dell'isola di Giava in Indonesia. Nel 1854 divenne una nave addestramento e tale rimase fino a che non venne smantellata nel 1868 a Portsmouth.
 La terza Illustrious fu una corazzata pre-dreadnought classe Majestic, varata nel 1896 e smantellata nel 1920. Due dei suoi cannoni da 12 pollici vennero rimontati nelle Tyne Turrets (un'installazione di artiglieria binata sul fiume Tyne, smantellata nel 1926)
 La quarta Illustrious fu una portaerei entrata in servizio nel 1940. Fu la prima portaerei al mondo a lanciare un attacco significativo contro una flotta nemica (vedi Notte di Taranto) e rimase in servizio fino al 1954.
 La quinta Illustrious fu una portaerei varata nel 1981 ed in servizio tra il 1982 e il 2014. È stata demolita ad Aliaga nel 2017.

Illustrious